COG: de ISO 3166-1 alpha 3-landcode voor Congo-Brazzaville
 Course over ground: een afkorting gebruikt in de scheeps- en luchtvaartnavigatie